Obres de ficció:
 Gas Light, obra teatral de 1938 escrita per Patrick Hamilton
 Gaslight (pel·lícula de 1940), versió cinematogràfica britànica, dirigida per Thorold Dickinson i protagonitzada per Anton Walbrook i Diana Wynyard
 Gaslight (pel·lícula de 1944), versió cinematogràfica estatunidenca, dirigida per George Cukor i protagonitzada per Charles Boyer i Ingrid Bergman

Miscel·lània:
 Cafè-teatre Gaslight, antic cafè teatre de Barcelona